Assassínio em massa

Ou ainda
 Chacina da Baixada - na Baixa Fluminense, em março de 2005, quando policiais militares assassinaram 29 pessoas
 Chacina da Candelária - no Rio de Janeiro, em julho de 1993, quando dez jovens foram assassinados
 Chacina da Grande Messejana - em Fortaleza, em novembro de 2015, quando onze pessoas foram assassinadas
 Chacina da Lapa - em São Paulo, dezembro de 1976, quando três integrantes do PCdoB foram assassinados
 Chacina das Cajazeiras
 Chacina de Acari
 Chacina de Colombo
 Chacina de Costa Barros
 Chacina de Guaíra
 Chacina de Palmácia
 Chacina de Quintino
 Chacina de Unaí
 Chacina de Vigário Geral
 Chacina do Tibagi
 Chacina dos Portugueses
 Chacina na Grande São Paulo em 2015
 Chacina da Sé
 Chacina do Jacarezinho - no Rio de Janeiro, quando foram assassinadas 29 pessoas durante uma operação da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro.
 Chacina da Vila Cruzeiro  - também no Rio de Janeiro, quando foram mortas 26 pessoas durante operação policial.
Chacina em Saudades - no município de Saudades em Santa Catarina, onde ocorreu um ataque contra uma creche pró-infância.

Desambiguação